

Geografia 
 Rawa – fiume in Polonia 
 Rawa – comune iracheno
 Rawa Mazowiecka – città polacca 
 Rawa Mazowiecka – comune rurale polacco
 Distretto di Rawa –  distretto polacco appartenente al Voivodato di Łódź
 Voivodato di Rawa – unità di divisione amministrativa storica del Regno di Polonia

Altro 
 Associazione rivoluzionaria delle donne dell'Afghanistan (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) – associazione pakistana
 Battaglia di Rawa – battaglia della prima guerra mondiale.